Thomas Morley kan syfta på:

 Thomas de Morley, 4:e baron Morley (omkring 1354–1416), engelsk peer
 Thomas de Morley, 5:e baron Morley (1393–1435), engelsk peeer 
 Thomas Morley (1557/8–1602), engelsk tonsättare
 Thomas Morley (1917–2002), botaniker